Stephan Rauhut ist der Name folgender Personen:

*  Stephan Rauhut (Politiker, 1972) (* 1972), deutscher Theologe und Politiker (Die Linke) 
 Stephan Rauhut (Politiker, 1974) (* 1974), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)